Jan Olsson peut faire référence à :

 Jan Olsson (1942- ), footballeur suédois évoluant au poste de défenseur, ayant disputé la Coupe du monde 1974 ;
 Jan Olsson (1944- ), footballeur suédois évoluant au poste de milieu de terrain, ayant disputé la Coupe du monde 1970.